Рогозьно:

 Рогозьно — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Оборницкий повят. 
 Рогозьно — гмина (волость) в Польше, входит в Оборницкий повят, Великопольское воеводство.